Supersampling anti-aliasing, een methode voor ruimtelijke anti-aliasing
 Stichting Studiecentrum voor Administratieve Automatisering, een organisatie voor het stimuleren van de kennis over administratieve automatisering
 SSAA (koor), een afkorting voor vrouwenkoor bestaande uit een sopraan, sopraan, alt en alt